jcs – codice ISO 639-3 della lingua jamaica country sign language